Dit is een lijst van planetoïden 112901-113000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112901 - || 2002 QK51 || 16 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112902 - || 2002 QO52 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112903 - || 2002 QB53 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112904 - || 2002 QS53 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112905 - || 2002 QD54 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112906 - || 2002 QP54 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112907 - || 2002 QR54 || 17 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112908 - || 2002 QX54 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112909 - || 2002 QL56 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112910 - || 2002 QY56 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112911 - || 2002 QB57 || 17 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112912 - || 2002 QF58 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112913 - || 2002 QP58 || 18 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112914 - || 2002 QA59 || 17 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112915 - || 2002 QC60 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112916 - || 2002 QM60 || 17 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112917 - || 2002 QQ61 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112918 - || 2002 QD62 || 17 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112919 - || 2002 QQ62 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112920 - || 2002 QR62 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112921 - || 2002 QC63 || 17 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112922 - || 2002 QN63 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112923 - || 2002 QA65 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112924 - || 2002 QD65 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112925 - || 2002 QE65 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112926 - || 2002 QJ66 || 18 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112927 - || 2002 QU66 || 18 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112928 - || 2002 QZ66 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112929 - || 2002 QN67 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112930 - || 2002 QW67 || 17 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112931 - || 2002 QW68 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112932 - || 2002 RQ2 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112933 - || 2002 RT2 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112934 - || 2002 RG3 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112935 - || 2002 RH3 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112936 - || 2002 RO3 || 1 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112937 - || 2002 RU3 || 1 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112938 - || 2002 RK4 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112939 - || 2002 RP4 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112940 - || 2002 RK5 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112941 - || 2002 RD6 || 1 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112942 - || 2002 RN6 || 1 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112943 - || 2002 RU6 || 1 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112944 - || 2002 RV6 || 1 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112945 - || 2002 RA7 || 2 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112946 - || 2002 RZ7 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112947 - || 2002 RQ8 || 3 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112948 - || 2002 RX8 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112949 - || 2002 RG9 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112950 - || 2002 RK9 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112951 - || 2002 RZ9 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112952 - || 2002 RJ10 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112953 - || 2002 RF11 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112954 - || 2002 RM12 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112955 - || 2002 RS12 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112956 - || 2002 RH13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112957 - || 2002 RP13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112958 - || 2002 RX13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112959 - || 2002 RZ13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112960 - || 2002 RB14 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112961 - || 2002 RE14 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112962 - || 2002 RV14 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112963 - || 2002 RV15 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112964 - || 2002 RW15 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112965 - || 2002 RU16 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112966 - || 2002 RA19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112967 - || 2002 RF19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112968 - || 2002 RH19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112969 - || 2002 RL19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112970 - || 2002 RN19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112971 - || 2002 RA20 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112972 - || 2002 RJ20 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112973 - || 2002 RK20 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112974 - || 2002 RP20 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112975 - || 2002 RX20 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112976 - || 2002 RF22 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112977 - || 2002 RE23 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112978 - || 2002 RY23 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112979 - || 2002 RK24 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112980 - || 2002 RT24 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112981 - || 2002 RK25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112982 - || 2002 RA27 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112983 - || 2002 RV27 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112984 - || 2002 RF28 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112985 - || 2002 RS28 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112986 - || 2002 RJ29 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112987 - || 2002 RK31 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112988 - || 2002 RO31 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112989 - || 2002 RB32 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112990 - || 2002 RN32 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112991 - || 2002 RG33 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112992 - || 2002 RX33 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112993 - || 2002 RY33 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112994 - || 2002 RP34 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112995 - || 2002 RD35 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112996 - || 2002 RF37 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112997 - || 2002 RK37 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112998 - || 2002 RN37 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112999 - || 2002 RG38 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113000 - || 2002 RL38 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten